Иван Сергеевич Леонтьев:
 Леонтьев, Иван Сергеевич (1782—1824) — генерал-майор русской императорской армии
 Леонтьев, Иван Сергеевич (1835—1917) — вице-губернатор Виленской и Полтавской губерний